Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Шарлот хорнетсе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

Б

В

Г

Д

Е

К

Л

М

О

П

Р

С

Т

У

Х

Џ 

Кошаркаши Шарлот хорнетса
Списак кошаркаша НБА клубова